Brunson est un patronyme utilisé par plusieurs personnalités :

 Doyle Brunson (né en 1933), joueur de poker
 Todd Brunson (né en 1969), joueur de poker, fils de Doyle Brunson
 Jalen Brunson (né en 1996), basketteur américain;
 Rebekkah Brunson (née en 1981), basketteuse américaine;
 Rick Brunson (né en 1972), joueur et entraîneur de basket-ball américain;
 Éric Brunson, pilote de rallye français ;
 Tyrone Brunson, chanteur ;

Homonymie de patronyme